Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 odbył się 13 lipca 2014 r. na stadionie Maracanã w Rio de Janeiro. W pierwszym półfinale zagrały ze sobą reprezentacje Brazylii i Niemiec (wygrana Niemiec), w drugim półfinale reprezentacje Argentyny i Holandii (wygrana Argentyny). Zwycięzca otrzymał puchar świata. W finale mistrzostw świata Argentyna przegrała z Niemcami.

Uczestnicy 
 vs

Droga do mistrzostwa

Mecz 

 
MISTRZ ŚWIATA 2014

NIEMCY CZWARTY TYTUŁ

Bibliografia 
  [dostęp 2014-12-29]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014
Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej